Le qualificazioni del singolare  dell'AEGON Championships 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo AEGON Championships  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Frank Dancevic (secondo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (Qualificato)
 Horacio Zeballos (primo turno)
 Santiago Giraldo (secondo turno)

 Adrian Mannarino (ultimo turno)
 Somdev Devvarman (primo turno)
 Chris Guccione (primo turno)
 Jesse Levine (secondo turno)

Qualificati 

 Xavier Malisse
 Serhij Stachovs'kyj

 Kevin Anderson
 Nicolas Mahut

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2009
ATP World Tour 2009